Гай Кла́вдий Пульхр () — государственные деятели Древнего Рима:* Гай Клавдий Пульхр — консул 177 года до н. э.;
 Гай Клавдий Пульхр — консул 92 года до н. э., правнук предыдущего;
 Гай Клавдий Пульхр — второй сын Аппия Клавдия Пульхра и старший брат Публия Клодия Пульхра. Претор в 56 г. и промагистрат в Азии в 55—53 гг. до н. э.